Олександър Володимирович Шовковски () е бивш украински футболист, вратар. През цялата си кариера играе за тима на Динамо Киев. Рекордьор по брой мачове с фланелката на „синьо-белите“, Шовковски има над 600 изиграни двубоя във всички турнири за тима, над 100 от които – в Евротурнирите. С „Динамо“ става шампион на Украйна 13 пъти (8 от които поредни). За националния отбор на Украйна има 92 мача, като участва на Световното първенство в Германия през 2006 г. В клуба си периодично е бил резерва на Виталий Рева, Александър Филимонов, Станислав Богуш и Максим Ковал, почти до края на кариерата си е титулярен страж на Динамо.

Успехи

Клубни 
 Шампион на Украйна – 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16
 Носител на купата на Украйна – 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2014/15
 Носител на суперкупата на Украйна – 2004, 2006, 2009, 2011, 2016
 Купа на Общността – 1996, 1997, 1998, 2002

Индивидуални 
 Вратар на годината в Украйна – 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011
 Футболист на годината в Украйна – 2004/05
 Редкордьор по мачове в Украинската висша лига
 Номинация за Златна топка – 1999

Статистика

Източници 
 Профил на сайта на Динамо Киев
 Профил на national-football-teams.com
 Профил на soccer.ru

Шовковски, Олександър
Футболисти на Динамо Киев